Margacinta kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Margacinta, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Margacinta, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar